Svampen kan avse:

 Svampen – en medlem i ett biologiskt rike, se Svampar
 Svampen, Stockholm – ett väderskydd på Stureplan i Stockholm
 Svampen, Örebro – ett vattentorn i Örebro
 Svampen Örebro – travlopp för tvååriga varmblodshästar